Пенко:

 Пенко, Розина (1823—1894) — итальянская оперная певица (сопрано).
 Пенко, Себастьян (род. 1983) — аргентинский футболист, играющий на позиции нападающего. 
 Пенко — город и морской порт в Чили.